Диофант:

 Диофант (полководец) (II в. до н. э.).
 Диофант Александрийский (III в.) — древнегреческий математик.

Другое:
 Диофант — кратер на видимой стороне Луны.